Ėduard Nikolaevič Artem'ev – compositore russo
 Oleg Artem'ev – cosmonauta e politico russo
 Vasilij Artem'ev – rugbista a 15 russo
 Vladislav Artem'ev – scacchista russo